Charles Maillard peut désigner :

 Charles Thomas Maillard de Tournon (1668-1710), cardinal italien ;
 Charles Jean Firmin Maillard (1774-1854), homme politique français ;
 Charles Maillard (1821-1875), architecte français ;
 Charles-Adolphe Maillard (1821-?) ;
 Charles-Adrien Maillard (1873-1939), peintre, dessinateur et prêtre ;
 Charles Maillard (1876-1973), sculpteur et céramiste français ;
 Charles Maillard (1887-1973), peintre, professeur des beaux-arts et administrateur scolaire canadien d'origine française.

Références